Lo Planell és una plana i camp de conreu del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres del poble de Cellers.

És a ponent de les Cases de l'Estació de Cellers, a llevant del Corral de Grabiel. És a la dreta del barranc de la Font de Margarit i a l'esquerra del seu afluent, el barranc de Vivó poc abans que s'ajuntin. Al seu extrem nord-est es troba la Vinya de Fernando.

Planell
Planell
Planell